Aardrijkskunde
Hill (Aalburg), buurtschap ten westen van het Nederlandse dorp Babyloniënbroek
de Duitse naam van de rivier de Helle (rivier)
Hill City (doorverwijspagina), de naam van meerdere plaatsen in de Verenigde Staten
Hill County (doorverwijspagina), de naam van meerdere counties in de Verenigde Staten
Hill (rivier in West-Australië), rivier in West-Australië
Hill (rivier in Zuid-Australië), rivier in Zuid-Australië
Engels voor 'heuvel'

Literatuur
Fanny Hill, een roman van John Cleland

Media
Fanny Hill, Britse film naar het gelijknamige boek
The Hill (film), Britse oorlogsfilm
 The Hill (krant), Amerikaanse krant en nieuwssite

Personen met de achternaam Hill
Aaron Hill, Amerikaans acteur
Ambrose Powell Hill, Amerikaans militair
Amy Hill, Amerikaans actrice en schrijfster
Archibald Hill, Engels fysioloog
Arthur Edwin Hill, Brits waterpolospeler
Benjamín G. Hill, Mexicaans politicus en militair
Benny Hill, Engels komiek, acteur en zanger
Bernard Hill, Brits acteur
Bertha "Chippie" Hill, Amerikaans blues- en vaudevillezangeres en danseres
Carl Fredrik Hill, Zweeds kunstschilder en tekenaar
Clayton Hill, Amerikaans acteur
Clint Hill, Engels voetballer
Clinton Hill, Australisch atleet
Conleth Hill, Noord-Iers acteur
Damon Hill, Brits autocoureur
Daniel H. Hill, Amerikaans militair
Debra Hill, Amerikaans scenarioschrijver en filmproducent
Declan Hill, Canadees journalist, academicus en consultant
Delano Hill, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Desly Hill, Australisch inlineskatecoach
Dulé Hill, Amerikaans acteur
Eric Hill, Engels kinderboekenschrijver
Faith Hill, Amerikaans countryzangeres
George Roy Hill, Amerikaans filmregisseur
George William Hill, Amerikaans astronoom en wiskundige
Graham Hill, Brits autocoureur
Grant Hill, Amerikaans basketballer
Henry Hill, Amerikaans gangster
James Hill, Amerikaanse filmproducent
James Peter Hill, Brits embryoloog
Jonah Hill, Amerikaans acteur
Jonathan Hill, Brits politicus
Joseph Hill, Jamaicaans zanger en muzikant
Josh Hill, Brits autocoureur
Kevin Hill, Canadees snowboarder
Lauryn Hill, Amerikaans zangeres en actrice
Michael Hill, Australisch tennisser
Paul Hill, lid van de Guildford Four
Phil Hill, Amerikaans autocoureur
Rina Hill, Australisch triatlete
Robert F. Hill, Canadees filmacteur, filmregisseur en scenarioschrijver
Rose Hill, Brits actrice
Rowland Hill, Brits generaal
Rowland Hill, Brits onderwijzer en hervormer van de posterijen
Steven Hill, Amerikaans acteur
Teddy Hill,  Amerikaans jazzsaxofonist en -klarinettist, bigbandleider en componist
Terence Hill, Italiaans acteur
Thomas Hill, Amerikaans acteur
Thomas Hill, Engels-Amerikaans kunstschilder
Walter Hill, Amerikaans filmregisseur
 William Hill (1896-1958), Brits atleet en voetballer

Sport
Embassy Hill, voormalig Formule 1-team

Zie ook 
Hills